Джонни Мэтис (Johnny Mathis; полное имя — Джон Ройс Мэтис, John Royce Mathis; род. 30 сентября 1935) — американский эстрадный певец и автор песен, известный также своей работой в кино и на телевидении; «один из последних в плеяде эстрадных вокалистов романтического склада, появившихся на поп-сцене ещё до пришествия рок-н-ролла» (Allmusic).

Биография 
Джон Ройс Мэтис родился в Гилмере, штат Техас, и был четвёртым сыном в семье Клема Мэтиса и его жены Милдред Бойд. После переезда в Сан-Франциско отец, работавший в театре, обратил внимание на музыкальные таланты сына, купил тому старое фортепиано за 25 долларов и обучил исполнению нескольких популярных песен того времени, первой из которых была «My Blue Heaven». Вскоре Мэтис стал давать домашние концерты, развлекая гостей, петь на школьных и церковных праздниках.

В тринадцатилетнем возрасте Джонни поступил на курсы вокала к Конни Кокс, расплачиваясь за обучение уборкой в доме. Проучившись у Кокс шесть лет, он овладел азами классического и оперного вокала и некоторое время даже рассматривал возможность стать оперным певцом. В те же годы Мэтис отказался и от спортивной карьеры, хоть и был одним из ведущих атлетов в своей школе, где ему прочили олимпийские лавры.

Первые эстрадные выступления Мэтиса были связаны с оркестром Мерла Сондерса. Начав карьеру с серии хит-синглов, Мэтис затем изменил стратегию и — с интерпретациями джазовых и эстрадных стандартов — успешно вышел в 1960-х годах на альбомный рынок. В 1970-е годы он стал исполнять музыку, близкую по звучанию к софт-року того времени, и оставался популярным концертным исполнителем вплоть до конца 1990-х годов. В 2003 году Джонни Мэтис получил «Грэмми» «За особые достижения» (Lifetime Achievement Award). По некоторым подсчётам, в мире разошлось свыше 350 млн пластинок с его записями. В 1982 г. Мэтис объявил о своей гомосексуальности.

В начале карьеры Матис, по собственному признанию, был очень застенчив, и ему пришлось потратить много сил и времени, чтобы преодолеть этот недостаток и научиться чувствовать себя на сцене относительно свободно, но "скованность на сцене продолжает оставаться проблемой".

Дискография

Синглы (избранное) 

Специально помечены синглы, записанные в дуэтах с: (*) Gladys Knight & the Pips, (**) Денис Уильямс, (***) Джейн Оливор, (#) Паулетт, (##) Дайон Уорик, (###) Реджиной Белл.

Библиография

Примечания

Ссылки 
 
 www.JohnnyMathis.com. — Официальный сайт Джонни Мэтиса.
 www.JohnnyMathis.net. Сайт Джонни Мэтиса от Sony.
 The Mathis Chronicles

Исполнители Mercury Records
Исполнители Columbia Records
Поп-вокалисты США
Лауреаты Grammy Lifetime Achievement Award
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско